Finley (Dacota do Norte)
Finley (Washington)

Desambiguações de antropônimos